Буртман — фамилия.

 Буртман, Валентин Семёнович (род. 1931) — советский и российский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Буртман, Шэрон (род. 1968) — американская шахматистка, международный мастер среди женщин (1989).